Big Rock Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Big Rock Island (Alabama), im Coosa County
 Big Rock Island (Washington), im Grant County